Navnet Wilhelm von Rosen kan henvise til flere personer:

 Wilhelm von Rosen eller Carl Wilhelm Ludvig von Rosen (20. august 1788 i Plön – 17. juli 1853 i Segeberg) var en dansk amtmand
 Wilhelm Sophus Andreas von Rosen (15. maj 1820 i Plön – 17. juli 1866 på St. Croix) var en dansk læge og politiker
 Vilhelm von Rosen eller Wilhelm (Vilhelm) Carl Wiborg von Rosen (11. maj 1854 i København – 26. april 1924) var en dansk officer
 Wilhelm von Rosen (forsker) - seniorforsker og emeritus – dr. phil. medredaktør af Pan-bladet fra 1977 til 1983 og forfatter af disputatsen “Månens kulør. Studier i bøssehistorie 1628-1912″